Квалификация на чемпионат мира по пляжному футболу 2019 для зоны УЕФА — континентальный турнир по пляжному футболу, который прошёл с 19 по 28 июля 2019 года в Москве, Россия.

Жеребьевка 
Жеребьевка прошла 29 июня 2019 года в Минске.

1 (Групповой) раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Рейтинг команд, занявших 4 место

2 раунд

Жеребьёвка 
Жеребьёвка прошла 23 июля 2019 года.

Матчи

3 раунд

Группа F

Группа G

4 раунд

7 место

5 место

3 место

Финал

Победитель

Индивидуальные награды

Итоговое положение команд 

Чемпионат мира по пляжному футболу 2019